Меланхлены () — народ, живший в северной части Сарматии. Практиковали каннибализм. По Геродоту (4, 20. 21) они жили к северу от царских скифов по верхнему течению реки Дона и граничили с севера большими болотами, название своё получили от тёмного цвета платья. Позднейшие писатели полагают, что этот народ жил также в Колхиде и в европейской Сарматии.

Название 
Самоназвание меланхленов неизвестно. По Геродоту, назывались так потому, что носили чёрные одежды (греч. Μελαγχλαινοι — «чёрноодетые») — короткие чёрные плащи. В греческой надписи, обнаруженной в Ольвии, упомянут народ савдараты, иранское слово, по смыслу совпадающее с греческим меланхлены. Это даёт основания предполагать, что Геродот приводит переведённый на греческий оригинальный этноним.

Локализация 
Геродот помещает меланхленов в северных частях Скифии, простирающихся внутрь материка, вверх по Борисфену (современный Днепр), по-видимому, восточнее агафирсов, невров, и андрофагов.

Другие авторы отмечают, что . Например, на территории Донецкого городища, располагавшегося на треугольном мысу на берегу речки Уды возле посёлка Карачёвка. Раскопки, которые производились на этом месте в 1902 году В. А. Городцевым, в конце 1920-х годов А. С. Федоровским, в 1950-е годы Б. А. Шрамко, позднее А. Г. Дьяченко, выделили три культурных основных слоя:
 нижний слой — не позднее V века до н. э., поселение земледельческо—скотоводческих племён, известных Геродоту под именем меланхленов;
 средний слой — VIII—X веков н. э. поселение раннеславянской роменской культуры, сожжено печенегами в начале X века;
 верхний слой — возникшее во второй половине Х века после разгрома Хазарского каганата укреплённое поселение Киевской Руси.

А также в районе города Песочин 
близ Харькова сейчас идут раскопки курганов, ориентировочно идентифицированных как курганы меланхленов.

На карте, составленной по «Географии» Птолемея и отпечатанной в Лондоне в 1770 году, меланхлены отмечены в верхней её части, восточнее реки Танаис (современный Дон), то есть на территории Азиатской Сарматии Птолемея. Однако сам Птолемей располагал меланхленов в Европейской Сарматии, границей которых полагал реку Дон, отмечая, что побережье океана у Венедского залива занимают вельты, выше их — осени, затем самые северные — карбоны, восточнее их — каресты и салы (ниже этих — гелоны, иппоподы и меланхлэны); ниже их — агафирсы (агатирсы), затем аорсы и пагириты; ниже их — савары (савры, саубры, сауры) и боруски до Рипейских гор.

Упоминания 
Прокопий Кесарийский писал: «В прежнее время готских племён было много, и много их и теперь, но самыми большими и значительными из них были готы, вандалы, вестготы и гепиды. Раньше, правда, они назывались савроматами и меланхленами. Некоторые называли эти племена гетами» («Война с вандалами», кн.1, 2.2).

История 
Меланхлены имели собственных «царей». Цари меланхленов участвовали в совете царей Великой Скифии около 512 года до н. э. при выработке общей стратегии борьбы с войском Дария I. Меланхлены наряду с рядом других народов отказались поддержать скифов. После конфликта со скифами, предположительно, они ушли севернее, к реке Оке.

Быт 
Не принадлежа к скифскому племени, меланхлены были очень похожи на скифов по образу жизни и характеру, то есть были кочевниками.

Этническая принадлежность 
Этническая принадлежность меланхленов дискуссионна. Раньше учёные относили их к предкам славян. Но археологические раскопки курганов меланхленов показали их близкое родство по образу жизни и генотипу с иранскими народами. Практически в каждой могиле находят скифский меч — акинак. Исследователи считают, что меланхлены были более оседлыми из племён и первыми перешли к земледелию. Эту версию подтверждают раскопки песочинских курганов.

В современных традициях меланхленов считают либо балтами юхновской культуры, либо киммерийцами, либо предками финнов.

Примечания

Литература 
 
 Г. В. Вернадский, М. М. Карпович. Древняя Русь, 1943.

История Воронежской области
История Харьковской области
Исчезнувшие народы России